Тель-Авив — топоним.

  — библейский город () в земле Халдейской, при реке Ховар (приток Тигра, исток в горах Армении).
 Тель-Авив — израильский город.
 Тель-Авив (аэропорт) — главный израильский аэропорт.

См. также 
 Тель — холм на месте древнего поселения.

Примечания